Opdal steht für:
 alter Name von Oppdal, Ort in Trøndelag, Norwegen
 alter Name von Uvdal, Ort in Viken, Norwegen

Opdal ist der Familienname folgender Personen:
 Håkon Opdal (* 1982), norwegischer Fußballspieler